Le nom de Thomas Pakenham est porté par :
 Thomas Pakenham,  comte de Longford (1774-1835), comte de la pairie d'Irlande ;
 Thomas Pakenham,  comte de Longford (1864-1915), petit-fils du précédent ;
 (né en 1933), historien britannique.